Sinéad – forma irlandese del nome proprio di persona inglese e francese Jeannette
Sinéad – singolo dei Within Temptation dall'album The Unforgiving